Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Ferreira e Jim Grabb che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)
 Wayne Ferreira /  Jim Grabb (campioni)

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (quarti di finale)
 Charles Beckman /  Sven Salumaa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1992
ATP Tour 1992